Radegunda z Turyngii (ok. 518/520 – ok. 587) – królowa, mniszka, diakonisa, fundatorka i przełożona klasztoru Świętego Krzyża w Poitiers
 Radegunda (Radiana) z Wellenburga (zm. ok. 1290/1300) – niemiecka święta